Mistrovství světa v ledním hokeji žen je pořádáno IIHF. Koná se od roku 1990. Nejprve se konalo každé dva roky a od roku 1997 je pořádáno každoročně s výjimkou let, ve kterých se koná olympijský turnaj v ledním hokeji.

Výsledky

Medailový stav podle zemí (k roku 2022)

Účast jednotlivých zemí

1990 - 2022

Reference

Externí odkazy 
 

 
Ženský lední hokej

de:Eishockey-Weltmeisterschaft#A-WM der Frauen